

Градсько — село, община Сливен, Сливенська область

Градсько — село, община Градсько, Вардарський регіон